Pantzer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pantzer (* 1962), deutscher Architekt und DJ
 Peter Pantzer (* 1942), österreichischer Japanologe

Siehe auch:
 Panzer (Begriffsklärung)